Суворое (в переводе с украинского Суворе — Строгое) — название населённых пунктов на Украине:

 Суворое (до 2016 г. — Червоная Зирка) — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Суворое — село в Михайловском районе Запорожской области.